Донелли (, ) — фамилия. 

Известные носители:

 Донелли, Альдо (1907-1994) — американский футболист.
 Донелли, Таня (род. 1966) — американская певица, гитаристка, автор песен.

См. также 
 Доннелли